Нижненовокутлумбетьево — деревня в Матвеевском районе Оренбургской области в составе сельского поселения Кинельский сельсовет.

География 
Находится на расстоянии примерно 28 километров на юг-юго-восток от районного центра села Матвеевка.

История 
Деревня основана как выселок из села Старокутлумбетьево.

Население 
Население составляло 180 человек в 2002 году (татары 93 %), 107 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Матвеевского района